Mutz steht für:
 Mutz (Bergisch Gladbach), ein Ortsteil im Stadtteil Hebborn von Bergisch Gladbach
Mutz (Odenthal), ein Ortsteil von Odenthal

Familienname ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mutz (1903–1990), Schweizer Mechaniker und Historiker
 Alois Mutz (1909–2005), deutscher katholischer Geistlicher
 Diana C. Mutz (* 1962), US-amerikanische Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin
 Ernst Mutz (* 1900), deutscher Politiker (NSDAP)
 Fredy Mutz (1926–2001), deutscher Fußballspieler
 Hermann Mutz (1845–1913), deutscher Keramiker
 John Mutz (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 Karlheinz Mutz († 2015), deutscher Journalist 
 Manfred Mutz (1945–2013), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD)
 Reinhard Mutz (1938–2017), deutscher Friedensforscher
 Richard Mutz (1872–1931), Keramiker der Jugendstil-Zeit
 Ulrich Mutz († 2015), deutscher Musikjournalist

Siehe auch:
 MUTZ
 Mutzbraten
 Mutzer Feld
 Mutzenroth